

Peuple 
 le peuple des Mojaves ou Mohaves est une tribu d'Amérindiens, en Amérique du Nord ;
 la langue mojave est la langue amérindienne qu'ils emploient.

Sites nommés en leur honneur 

 le désert des Mojaves, dans lequel ils vivaient ;
 le Mojave, un fleuve qui traverse ce désert ;
 la ville de Mojave, en Californie ;
 le comté de Mohave, en Arizona ;
 Mohave Valley, une census-designated place située dans ce comté de Mohave ;
 le fort Mohave, poste de l'armée des États-Unis du .

Autres 
 Mojave, un cratère martien ;
 Mojave 3, un groupe de rock ;
 Mojave Experiment, nom utilisé par Microsoft pour le blind test de 2008 ayant servi à la campagne publicitaire du système d'exploitation Windows Vista ;
 Mojave, un film policier américain réalisé par William Monahan sortie en 2016 ;
 macOS Mojave est le nom du système d'exploitation Apple, sorti en .

Homonymie de toponyme